BUB steht für:
 die deutsche Abkürzung BUB (Bundesuntersuchungsbehörde) der amerikanischen Polizeibehörde FBI, siehe Federal Bureau of Investigation
 Belgische Unie – Union Belge, belgische Partei
 eine Dateiendung für Backupdateien auf einer DVD
 Bedien- und Beobachtungsstationen im Prozessleitsystem, siehe Benutzernahe Komponente
 „besonderer Unterrichtsbesuch“ (für Referendare)
 BUB Seven Streamliner, Landgeschwindigkeits-Rekordmotorrad
 Cram Field (IATA-Code), Flugplatz in Burwell (Nebraska), Nebraska
 Air Bourbon (ICAO-Code), Fluggesellschaft von Reunion
 BUB1 (budding uninhibited by benzimidazoles 1), Enzym
 BUB1B (budding uninhibited by benzimidazoles 1 beta), Enzym
 BUB3 (budding uninhibited by benzimidazoles 3), Protein
 Bundesunterbehörde

BuB steht für:
 BuB, der Name einer bibliothekarischen Fachzeitschrift

Bub steht für:
 im süddeutschen Sprachraum das männliche Kind, siehe Junge
 Bub (Spielwarenhersteller), deutscher Spielwarenhersteller
 Brauerei Bub, deutsche Brauerei
 BUB Enterprises, US-amerikanischer Hersteller von Motorradzubehör
 die vorläufige Bezeichnung des 212. chemischen Elements, siehe Erweitertes Periodensystem
 Der Bub, Werk des Schriftstellers Hansjörg Schneider (Dramatiker)

Bub ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Bub (* 1967), deutscher Leichtathlet
 Dieter Bub, Sternreporter, der aus der DDR ausgewiesen wurde, siehe Paul Eßling
 Hans Bub (1922–1995), deutscher Ornithologe 
 Natascha Bub (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Wolf-Rüdiger Bub (1947–2022), deutscher Rechtsanwalt

Bub  ist der Vorname bzw. Rufname folgender Personen:
 Bub Asman (* 1949), US-amerikanischer Tongestalter und Filmeditor
 Bub Bridger (1924–2009), neuseeländische Schriftstellerin
 Bub Kuhn (1899–1956), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bub McAtee (1845–1876), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bub Strickler (1938–2005), US-amerikanischer NASCAR-Fahrer
 Bub Weller (1902–1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler

bub steht für:
 Bua (Sprache) (ISO-&39-3-Code), Sprache im Tschad

Siehe auch:
 Schweig, Bub! 
 Bubb
 Bueb
 Bube
 Buben

BUB